«Вертихвостки» () — полнометражный документальный фильм Рафаэля Альвареза и Татьяны Изы. Премьера состоялась 16 июля 2010 года в Бразилии.

Сюжет 
Фильм рассказывает о музыкальной группе, препятствовавшей диктатуре в Бразилии, «Вертихвостки», существовавшую в 1970-х годах. Так же из этого фильма можно узнать, что случилось с членами музыкальной группы после их распада в 1978 году.

В ролях 
  Норма Бенгал 
Сезар  Камарго Мариано 
  Педро Кардосо 
 Мигель Фалабелла 
 Жилберту Жил (хроника)
  Эльке Маравила 
  Ней Матогроссо 
 Лайза Миннелли  (хроника)
 Нельсон Мотта 
 Пьера Марилья 
 Клаудия Рая

Награды

Международный кинофестиваль в Рио-де-Жанейро (2009) 
 Приз зрительских симпатий в номинации «Лучший документальный фильм» 
 Специальная премия  жюри  в номинации «Лучший документальный фильм»

Международный кинофестиваль в Сан-Паулу (2009) 
  Специальная премия  жюри  в номинации «Лучший документальный фильм Бразилии» Татьяна Иза]]
 Премия «Итамарати»  в номинации «Лучший документальный фильм»

Международный ЛГБТ-кинофестиваль в Сан-Франциско (2010)
 Приз жюри за лучший документальный фильм

Примечания

Ссылки 
 

Документальные фильмы Бразилии
Фильмы-драмы Бразилии
Документальные фильмы 2009 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Бразилии 2009 года
Документальные фильмы о танце